Grandon est un patronyme porté notamment par :

 Charles Grandon (1691-1762), artiste peintre français ;
 Francis J. Grandon (1879-1929), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Jacques Grandon (1927- ), homme politique français ;
 Jean Grandon (1926-2010), homme politique français.